Cull Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cull Island (ö i Australien), Western Australia,

Kanada 

 Cull Island, Newfoundland, ö i Newfoundland och Labrador, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar